Szvetlana Alekszandrovna Kuznyecova (; Leningrád, 1985. június 27. –) orosz hivatásos teniszezőnő, kétszeres egyéni és kétszeres páros Grand Slam-tornagyőztes, junior világbajnok (2001), háromszoros olimpikon.

2000 óta versenyez a profik között. 2001-ben junior világelső volt a lányok között. Eddigi legnagyobb egyéni sikere a 2004-es US Open és a 2009-es Roland Garros megnyerése. Emellett kétszer jutott Grand Slam-torna döntőjébe egyéniben: 2006-ban a Roland Garroson és 2007-ben a US Openen, mindkétszer Justine Henintől kapott ki. Párosban 2005-ben Alicia Molikkal, 2012-ben Vera Zvonarjovával megnyerte az Australian Opent, valamint további öt alkalommal jutott be Grand Slam-torna döntőjébe (háromszor Jelena Lihovceva, egyszer Amélie Mauresmo, egyszer pedig Martina Navratilova oldalán).

Eddigi karrierje során tizennyolc WTA-tornát tudott megnyerni egyéniben és tizenhatot párosban. Eddigi legjobb világranglista-helyezése egyéniben a második volt, amelyet 2007 szeptemberében ért el, párosban a 3. helyen állt 2004. júniusban.

A 2004-es, a 2008-as és a 2016-os nyári olimpiai játékokon képviselte egyéniben és párosban Oroszországot. 2004 óta Oroszország Fed-kupa-válogatottjának tagja.

Grand Slam-döntői

Egyéni

Győzelmei (2)

Elvesztett döntői (2)

Páros

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (5)

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (18)

Elveszített döntői (24)

Páros

Győzelmei (16)

Elveszített döntői (15)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Páros

Részvételei az év végi bajnokságokon 
NK=nem szerzett kvalifikációt; CSK=csoportkör; ND=negyeddöntő; ED=elődöntő; D=döntő; GY=győztes.

Év végi világranglista-helyezései

Pénzdíjai 

*A 2021. december 12-ei állapot szerint

Díjai, elismerései 
WTA Az év felfedezettje (2002)
WTA Diamond Aces (2006)
О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» 2. fokozat (A haza szolgálatért rend) (2009)
Russian Tennis Hall of Fame (Orosz teniszhírességek csarnoka) (2015)

Jegyzetek

Források

További információk 

 
 
 
 

Orosz teniszezők
Orosz olimpikonok
1985-ben született személyek
Orosz nők
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Leningrádiak
Élő személyek
WTA Finals résztvevője
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)